Vadencourt (Aisne)
 Vadencourt (Somme)